Anissa Maoulida (1997-), footballeuse comorienne ;
Assimina Maoulida (2002-), footballeuse française ;
Echati Maoulida (1935-2019), militante mahoraise ;
Toifilou Maoulida (1979-), footballeur français.